Losaria är ett släkte av fjärilar. Losaria ingår i familjen riddarfjärilar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Riddarfjärilar
Losaria